Jméno Chlístov nese několik obcí:
 Chlístov (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Chlístov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Chlístov (okres Benešov) – obec v okrese Benešov

a částí obcí
 Chlístov (Neustupov) – část městyse Neustupov, okres Benešov
 Chlístov (Okrouhlice) – část obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
 Chlístov (Železný Brod) – část města Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
 Chlístov (Všelibice) – část obce Všelibice, okres Liberec
 Chlístov (Hořičky) – část obce Hořičky, okres Náchod
 Chlístov (Kratušín) – část obce Kratušín, okres Prachatice
 Chlístov (Nadějkov) – část obce Nadějkov, okres Tábor

Velmi podobné jméno má též:
 Chlistov – obec v okrese Klatovy

Externí odkazy